A 2009-es német labdarúgó-szuperkupa (hivatalos nevén: Volkswagen SuperCup 2009) 2009. július 20-án került megrendezésre a wolfsburgi Volkswagen Arenában. A mérkőzést a 2009-es bajnok VfL Wolfsburg és a 2009-es kupagyőztes SV Werder Bremen játszotta. A találkozó nem számít hivatalos német szuperkupa találkozónak, mivel nem a Német labdarúgó-szövetség szervezésében került megrendezésre.

A találkozón a Bremen szerezte meg a vezetést Per Mertesacker révén a 20. percben, majd a második félidőben Grafite kiegyenlített. Clemens Fritz a 81. percben ismét előnyhöz juttatta a Werder csapatát. A mérkőzés hajrájában Daniel Baier kezezéséért tizenegyest valamint kiállítást ítélt Günter Perl játékvezető, a 90. percben Torsten Frings jobb alsó sarokba tartó büntetőrúgását Marwin Hitz kapus kivédte, így a szuperkupa a Bremen 2–1-es győzelmével ért véget.

A mérkőzésen mutatkozott be Futács Márkó a Werder Bremen első csapatában, aki 30 perc játéklehetőséget kapott Thomas Schaaf vezetőedzőtől.

Mérkőzés adatok

Lásd még 
 DFB-Supercup

További információk 
 Összefoglaló és jegyzőkönyv a Wolfsburg hivatalos honlapján 
  
 Összefoglaló a theoffside.com-on 
 Első tétmeccsén máris trófeát szerzett a Werderrel Futács Márkó 

Németország labdarúgása
Nemet